BPK peut désigner :
 Badan Pemeriksa Keuangan (en français, Agence de contrôle des finances), une institution administrative indonésienne de contrôle de la gestion et de la responsabilité des finances de l'État ;
 , un aéroport desservant Biangabip, une petite localité de Papouasie-Nouvelle-Guinée.